Antti-Jussi Niemi, finski hokejist, * 22. september 1977, Vantaa, Finska.

Niemi je kariero začel v klubu Jokerit Helsinki v finski ligi, za katerega je s presledki odigral dvanajst sezon. V sezoni 1996/97 je s klubom osvojil naslov finskega državnega prvaka. Leta 1996 je bil kot 81. s strani kluba Ottawa Senators izbran na NHL naboru, v ligi NHL pa je odigral dve sezoni za Anaheim Ducks. Igral je tudi za Västra Frölunda HC in Leksands IF v švedski ligi ter Lada Toljati v ligi KHL. V sezoni 2004/05 je s klubom Västra Frölunda HC osvojil naslov đvedskega državnega prvaka.

Za finsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 2006, kjer je osvojil srebrno medaljo, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri srebrne in dve bronasti medalji. Na svetovnih prvenstvih je skupno odigral 62 tekem ter dosegel štiri gole in pet podaj.

Leta 2017 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 93/94
|
| 33
| 0
| 3
| 3
| -7
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 14
| 4
| 3
| 7
| -5
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska 2. ml. liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 0
| 5
| 5
| +13
| 14
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 95
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +2
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +1
| 6
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 95/96
|
| 34
| 11
| 18
| 29
| +30
| 56
|
| 8
| 0
| 4
| 4
| +3
| 39
|-
| Haukat-KJT
| Finska 2. liga
| 95/96
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| +6
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 44
| 2
| 9
| 11
| +9
| 38
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| +5
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 96/97
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 46
| 2
| 6
| 8
| +11
| 71
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 97/98
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 98/99
|
| 53
| 3
| 7
| 10
| +5
| 107
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 1
| 1
| 2
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 99/00
|
| 53
| 8
| 8
| 16
| +5
| 77
|
| 11
| 0
| 3
| 3
| +2
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 00/01
|
| 28
| 1
| 1
| 2
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 00/01
|
| 36
| 3
| 8
| 11
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| -1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 01/02
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 01/02
|
| 39
| 10
| 9
| 19
|
| 25
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 02/03
|
| 48
| 6
| 11
| 17
| +14
| 42
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 03/04
|
| 47
| 4
| 14
| 18
| +17
| 74
|
| 10
| 4
| 1
| 5
| +9
| 20
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 04/05
|
| 45
| 4
| 9
| 13
| +18
| 78
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| +1
| 41
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 7
| 2
| 0
| 2
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 05/06
|
| 49
| 1
| 4
| 5
| +4
| 60
|
| 17
| 0
| 1
| 1
| +7
| 10
|-
| Västra Frölunda HC
| Evropski pokal
| 05/06
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 06/07
|
| 48
| 3
| 11
| 14
| 0
| 110
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 07/08
|
| 54
| 1
| 4
| 5
| +3
| 79
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| 0
| 35
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| -1
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lada Toljati
| KHL
| 08/09
|
| 37
| 0
| 2
| 2
| -7
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -2
| 22
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| +2
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 09/10
|
| 51
| 1
| 8
| 9
| -11
| 74
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 14
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 10/11
|
| 38
| 1
| 2
| 3
| -1
| 78
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -1
| 12
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 11/12
|
| 43
| 1
| 7
| 8
| +8
| 52
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 12/13
|
| 39
| 2
| 7
| 9
| +9
| 36
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +1
| 29
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 13/14
|
| 32
| 2
| 4
| 6
| -3
| 31
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1024
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 170
| bgcolor="#7FFF00" | 248
| bgcolor="#7FFF00" | +108
| bgcolor="#7FFF00" | 1418
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 126
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | +39
| bgcolor="#7FFF00" | 232
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Ottawa Senators)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Haukat-KJT
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Lada Toljati
Hokejisti Leksands IF
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih